Чу́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Чуев, Александр Викторович (род. 1965) — российский политик, депутат Государственной Думы.
 Чуев, Алексей Васильевич (1918—1976) — новатор промышленного производства, бригадир токарей Балтийского судостроительного завода.
 Чуев, Гавриил Васильевич (1910—1969) — полный кавалер ордена Славы.
 Чуев, Иван Александрович (1890—1978) — участник революционного движения в России, член ВКП(б), участник Гражданской войны, торговый представитель СССР в Англии.
 Чуев, Михаил Алексеевич (1956—2016) — советский и российский певец, народный артист России.
 Чуев, Николай Яковлевич (1925—2015) — советский и российский общественный деятель.
 Чуев, Сергей Геннадьевич (род. 1971) — историк.
 Чуев, Феликс Иванович (1941—1999) — советский поэт, писатель, публицист.

Чуева 
 Чуева, Анна Николаевна (1895—1973) — овощевод колхоза «Путь труда» Язлавского сельсовета Куюргазинского района БАССР, Герой Социалистического Труда.